Currelos es un topónimo gallego y portugués que puede referirse a:

España

Galicia 

Currelos (Covelo), lugar de la parroquia de A Lamosa, en el municipio de Covelo.
Currelos (Laracha), lugar de la parroquia de Soandres, en el municipio de Laracha.
Currelos (Lugo), lugar de la parroquia de Calde, en el municipio de Lugo.
Currelos (Saviñao), lugar de la parroquia de Vilaesteva, en el municipio de Saviñao.
Currelos (Villamarín), lugar de la parroquia de Reádegos, en el municipio de Villamarín.
Os Currelos, lugar de la parroquia de Codeseda, en el municipio de La Estrada.

Portugal 

Currelos (Carregal do Sal), freguesia del municipio de Carregal do Sal.